Мачерата — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Мачерата — провінція в Італії, у регіоні Марке.